Il singolare del torneo di tennis San Luis Potosí Challenger 1998, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Luis Morejon che ha battuto in finale Andres Zingman 6-1, 2-6, 6-4.

Teste di serie 

 Luis Herrera (secondo turno)
 Alejandro Hernández (primo turno)
 Peter Wessels (quarti di finale)
 Wade McGuire (secondo turno)

 Jurek Stasiak (secondo turno)
 Charles Auffray (primo turno)
 Ota Fukárek (primo turno)
 Edwin Kempes (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

San Luis Potosí Challenger 1998